Iporanga kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Iporanga (ort), São Paulo, 
 Iporanga (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar